Назив Худиња може се односити на :

 Худиња (река), десна притока реке Воглајне у Словенији
 Худиња (Цеље), градска четврт у Граду Цељу, Словенија
 Худиња (Витање, насељу у општини Витање, Словенија